Intelligencia est un magazine mensuel libanais de politique générale.  
 Directeur : Issa el-Ayoubi.

Notes et références

Liens externes 

Presse écrite au Liban
Presse mensuelle en arabe